Osoby o tym nazwisku:
 Hanna Żakowska – polski inżynier oraz nauczyciel akademicki
 Sylwia Żakowska-Biemans –polska technolożka żywności i żywienia oraz nauczycielka akademicka